A categoria peso galo (até 56 kg) do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011 realizou-se entre 19 e 23 de julho de 2011 no CIAMPA.

Medalhistas

Resultados 

¹ - Desistência

² - Luta interrompida por decisão do árbitro

3 - Decisão dos juízes

Eventos do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011